Dubbelganger, iemand die veel op een ander lijkt;
Lookalike (fonds), een fonds dat verwarrend veel lijkt op een charitatieve organisatie.